Les Voraces, série de bande dessinée créée en 1986 ;
 Les Voraces, société ouvrière lyonnaise qui a existé entre 1846 et 1849 ;
 Cour des Voraces, cour d'immeuble lyonnaise ;
 Glouton et Voraces, jeu vidéo, clone de Pac-Man.

Films 
 Les Voraces, film de Sergio Gobbi sorti en 1973 ;
 Les Voraces, téléfilm de Jean Rousselot sorti en 2010.

Voir aussi 
 Vorace